«Речные заводи» () — экранизация в виде сериала из 43 серий одноимённого классического китайского романа. Съёмки происходили с апреля 1994 года по март 1997 года, Центральное телевидение Китая впервые продемонстрировало сериал в январе 1998 года. Продюсером сериала был  (ранее сделавший экранизацию романа «Троецарствие»), хореографию поединков ставил Юнь Вопхин, а финальную песню в последних 13 сериях исполнила Пэн Лиюань.

Сюжет 
В первой серии показано возвышение Гао-эра по прозвищу Гао Цю, главного антагониста повествования. Он становится приближённым императора Хуэйцзуна и начальником дворцовой стражи. В дальнейшем Гао Цю, воспользовавшись своим положением, изгоняет из столицы учителя фехтования Ван Цзиня. Ван Цзинь бежит в Яньань, по дороге встречая Ши Цзиня, который становится его учеником. Следующие несколько серий рассказывают о начальнике пограничных войск в Яньани, по имени Лу Да, совершившем преступление и вынужденном скрываться. Став монахом, он получает имя Лу Чжишэнь. Затем повествование переходит к его названому брату Линь Чуну, которого Гао Цю несправедливо ссылает в Цанчжоу, но ему удается освободиться. Затем Линь Чун присоединяется к разбойникам, живущим на горе в местности Ляншаньбо. Следующая сюжетная линия повествует о похищении подарков ко дню рождения сановника Цай Цзиня старостой деревни Дунцицунь Чао Гаем и его семерыми друзьями. Затем их раскрывают, и они также вынуждены бежать на Ляншаньбо, где Чао Гая избирают главой разбойников. В дальнейшем к банде присоединяются всё новые и новые члены. Их истории постепенно складываются в одну. Позже Чао Гай умирает от раны, и его место во главе разбойников занимает Сун Цзян, бывший писарь из Юньчэна.

В последующих сериях рассказывается о столкновениях разбойников с официальными сунскими властями, затем об их победе над ними. После этого император Хуэйцзун дарует разбойникам помилование. Они помогают ему в борьбе с повстанцами под руководством Фан Ла, а затем идут воевать против киданьского государства Ляо. Однако придворные не доверяют раскаянию бывших разбойников, и в итоге Сун Цзян и Ли Куй умирают, выпив отравленного вина.

В ролях 
Из-за того, что сериал снимался несколько лет, были случаи, что один и тот же актёр снимался в нескольких ролях.

108 героев Ляншаньбо

Сунский императорский двор и высшие сановники/чиновники

Местные чиновники

Ляншаньбосцы

Персонажи из народа

Чжуцзячжуанцы

Цзэнтоусцы

Пекинцы

Цзяннаньцы 

Телесериалы на китайском языке